Sino
Ou ainda:
Sino (Wicca)
Rio dos Sinos

Veja também
Cino

Desambiguação